Апертура Панамской футбольной лиги 2015 () — первая половина 42-го чемпионата Панамы по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

1/2 финала 
Первые матчи были проведены 15 и 21 ноября, а ответные состоялись 28 ноября.

|}

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Панамы 2015/2016 на rsssf.com
 Чемпионат Панамы 2015/2016 на soccerway.com

2015
Панама
2015 год в Панаме